Оклахома може да буде:

Оклахома, држава САД
Оклахома (округ Клирфилд, Пенсилванија)
Оклахома (округ Вестморланд, Пенсилванија)
Оклахома Сити, град
Оклахома (мјузикл)